Алунишул има више значења:

 Алунишул (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Алунишул (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији